Die UEFA Youth League 2018/19 war die sechste Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U-19-Vereinsmannschaften im Fußball. Angelehnt an die UEFA Champions League spielten in diesem Wettbewerb einerseits die A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert waren, andererseits spielten die 32 A-Junioren-Meister der stärksten Nationen der UEFA gegeneinander. Der Wettbewerb begann mit den ersten Spielen der Gruppenphase am 18. September 2018 und endete mit dem Finale am 29. April 2019 im Centre sportif de Colovray in Nyon.

Titelverteidiger waren die Junioren des FC Barcelona.

Modus 
Seit der Youth-League-Saison 2015/16 wird der Wettbewerb in einem zweigleisigen System ausgetragen. Dabei gibt es zum einen den Weg der UEFA-Champions-League, in welchem die 32 A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die sich im selben Jahr für die Gruppenphase der UEFA-Champions-League qualifiziert haben, in acht Gruppen à vier Mannschaften gegeneinander antreten. Der Gruppenerste jeder Gruppe qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale. Die Zusammensetzung der Gruppen ergibt sich aus der Auslosung zu Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19.

Sind nach Beendigung aller Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften punktgleich, entscheidet (in dieser Reihenfolge)
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese beiden Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–9 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Höhere Anzahl erzielter Tore
 Niedrigere Punktzahl aus gelben und roten Karten (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, gelb-rote Karte = 3 Punkte)
 Losentscheid

Die Gruppenzweiten treten in einer Playoff-Runde gegen acht Teams des nationalen Meisterschaftsweges an. Für den Meisterschaftsweg qualifizieren sich die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen nach dem UEFA-Klubkoeffizienten. Sind Verbände ohne eine nationale Jugendmeisterschaft dabei, oder ist der nationale Meister bereits im Format nach der UEFA Champions League vertreten, rückt die nächst stehende Nation im UEFA-Ranking nach. Diese Meister spielen in zwei Qualifikationsrunden mit jeweils einem Hin- und Rückspiel gegen einen jeweils anderen Meister (gleich dem Modus der Qualifikationsrunden zur UEFA-Champions-League). Die 16 Sieger der ersten Runde spielen in einer zweiten Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel die acht Teams aus, welche in den Play-Offs gegen die Gruppenzweiten des Champions-League-Weges antreten, dabei werden die Play-Offs in nur einem Spiel entschieden. Die acht Sieger der Play-Offs qualifizieren sich für das Achtelfinale, in welchem auch die Gruppenersten des Champions-League-Weges wieder eingreifen. Auch in der K.O.-Phase bis zum Finale werden alle Sieger in jeweils einem Spiel ermittelt. Die Halbfinals sowie das Finale werden wie im vorangegangenen Format weiter in einem Miniturnier an einem neutralen Ort ausgespielt.

Terminplan 
Die UEFA sieht folgenden Terminplan zum Ablauf der Youth-League-Saison vor:

Gruppenphase (Champions-League-Weg)

Teilnehmer 
Für den UEFA-Champions-League-Weg sind alle A-Jugend-Mannschaften der Vereine qualifiziert, die in derselben Saison an der Gruppenphase der UEFA Champions League teilnehmen.
Die Gruppen entsprachen denen der UEFA Champions League 2018/19, welche am 30. August 2018 in Monaco ausgelost wurden.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Meisterschaftsweg

Teilnehmer 
Für den Meisterschaftsweg sind die Jugendmeister der 32 stärksten Nationen nach der UEFA-Fünfjahreswertung qualifiziert. War eine Mannschaft bereits über den Champions-League-Weg für diese Saison qualifiziert, rückte automatisch der Jugendmeister der nächsten Nation der Fünfjahreswertung nach.

1. Runde 
Die Partien der ersten Runde des Meisterschaftsweges wurden am 4. September 2018 ausgelost. Für die Auslosung wurden die 32 Mannschaften gemäß sportlicher und geographischer Kriterien in vier Lostöpfe à acht Teams aufgeteilt. Aus jedem Lostopf wurden die Mannschaften gegeneinander gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hatte im Hinspiel Heimrecht.

Die Hinspiele fanden am 2. und 3. Oktober, die Rückspiele am 23. und 24. Oktober 2018 statt.

|}

2. Runde 
Die Partien der zweiten Runde des Meisterschaftsweges wurden ebenfalls am 4. September 2018 in einer offenen Ziehung ausgelost. Auch in dieser Auslosung spielte die geographische Lage eine Rolle, wie bei der Auslosung zur ersten Runde sollten so weite Wege verhindert werden.

Die Hinspiele fanden am 6. und 7. November statt, die Rückspiele am 27. und 28. November 2018.

|}

Play-Offs 
Für die Play-Off-Spiele qualifizierten sich die acht Gruppenzweiten aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die Gewinner der zweiten Runde des Meisterschaftsweges. Die Partien dieser Runde wurden am 17. Dezember 2018 in Nyon ausgelost, dabei wurden jeweils ein Gruppenzweiter aus dem Champions-League-Weg gegen eine Mannschaft aus dem Meisterschaftsweg gelost. Mannschaften des gleichen nationalen Verbandes konnten einander nicht zugelost werden, weiter hatten die jeweiligen Sieger der zweiten Runde des Meisterschaftsweges Heimrecht.

Die Spiele fanden am 19. und 20. Februar 2019 statt.

|}

K.-o.-Phase

Turnierbaum 

E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale qualifizierten sich die acht Gruppensieger aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die acht Sieger der Play-off-Spiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 22. Februar 2019 statt, dabei wurden neben dem Achtelfinale auch die Spielpaarungen für das restliche Turnier ausgelost. Heimrecht hatte jeweils die in der Auslosung zuerst gezogene Mannschaft.

Die Spiele werden am 6., 12. und 13. März 2019 ausgetragen.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele wurden am 2. und 3. April 2019 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 26. April 2019 in Nyon statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 29. April 2019 im Centre sportif de Colovray in Nyon statt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19